Langscheid (Bad Münstereifel), een Duitse plaats in de gemeente Bad Münstereifel
Langscheid (Mayen-Koblenz), een Duitse plaats in het district Mayen-Koblenz
Langscheid (Sundern), een Duitse plaats in de gemeente Sundern